Las Majadas peut désigner :

Toponymes

Las Majadas : commune de la province de Cuenca dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Las Majadas : l'une des cinq divisions territoriales et l'une des paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Bolívar ; 
 Las Majadas : capitale de la paroisse civile de Las Majadas de la municipalité de Sucre dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme